Немія (Немия) — річка в Україні, у Вінницькій області
 Немія — село, Вінницька область, Могилів-Подільський район